Натуральне число 882
 882 рік до нашої ери
 882 рік нашої ери